

События 
 Консулы Луций Венулей Апрониан Октавий и Луций Сергий Павел.
 Марк Аврелий отправляется на войну и берёт с собой Луция Вера.
Китай:
 168—189 — Император Китая Лин-ди.
 168—173 — Сяньби завоёвывают Южн. Сибирь (?).

Скончались 
 Чэнь Фань, ханьский государственный деятель.
 Хуань-ди (Хань), десятый император китайской империи Восточная Хань.
 Доу У, ханьский государственный деятель.
 Ань Шигао, буддийский наставник.

См. также